Božič je lahko:

 Božič - cerkveni praznik
 božič - božični čas
 Božič - trinajsti najbolj pogost priimek v Sloveniji
 Božič - bog malega (rastočega) sonca
 Božič Vrh - naselje

Glej tudi 

 Božiček